Jos Van Looy (musicus) (1927-2001), Belgisch musicus, componist, muziekdocent en directeur
 Jos Van Looy (politicus) (1922-2012), Belgisch politicus en burgemeester van Retie